

Орталик — село, Єсільський район, Північно-Казахстанська область
 Орталик — село, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область